Astronomia puede referirse a:

 Astronomía, la ciencia que estudia los cuerpos celestes.
 (1154) Astronomia, un asteroide del cinturón exterior de asteroides.
 Astronomia, el nombre común de la planta Aristolochia rotunda.
 Astronomía, asignatura de la serie Harry Potter.